Свобода преподавания — составная часть академических свобод, включает в себя возможность смело высказывать результаты своих научных исследований, выбирать метод исследования и изложения своей науки, план чтения своего предмета.

История 
Свобода преподавания в Российской Федерации охраняется Конституцией РФ. Статья 44 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». В теории прав и свобод человека свобода преподавания относится к группе культурных свобод.
Формирование академических свобод как концепции связано с европейским гуманизмом, становлением университетов и идеями просвещения. В более полном объеме концепция академических свобод проявилась в немецких университета, где постепенно восторжествовал взгляд на науку как отдельную от практики, отвлеченную и самоценную деятельность.
Русский историк Константин Дмитриевич Кавелин, будучи специальным представителем Министерства народного просвещения Российской Империи, в начале 1860-х годов изучал традиции европейских университетов. Константин Дмитриевич характеризовал «Lehrfreiheit» (свободу преподавания) у немецкого профессора как возможность «распоряжаться своей наукой» по своему усмотрению. Эта свобода включала возможность смело высказывать результаты своих научных исследований, выбирать метод исследования и изложения своей науки, план чтения своего предмета.
22 января (2 февраля) 1724 года император Пётр I издал именной указ об учреждении Академии Наук и Художеств(«академии наук и курьезных художеств») (объявлен из Сената 28 января (8 февраля) 1724 года), с приложением «Проекта учреждения Академии с назначением на содержание оной доходов», составленного Блюментростом по указаниям Петра I с личными резолюциями императора.
В данном указе содержалась формула «науки принуждения терпеть не могут, терпяще свободу». Однако в последующем имели место запреты отдельных наук (например, естественного права в 1820-е годы философии и государственного права европейских держав на рубеже 1840—1850-х годы.). Так же имели место нормативные предписания о рассмотрении конспектов профессорских лекций советами университетов и в Министерстве народного просвещения.
В эпоху «великих реформ» (1860—1870-е годы) концепция академических свобод получила больше автономии. В январе 1905 года была опубликована «Записка о нуждах просвещения». Изначально ее подписали 342 ученых, в том числе 16 академиков, составивших почти половину состава академии наук (позднее к данной записке присоединилось порядка 1500 человек, но при этом были и выступившие против). В «записке» ученые критиковали правительственную политику в области образования, а также призвали к «установлению начал политической свободы» и к «контролю за действиями администрации», был сформулирован тезис о несовместимости академической свободы с современным государственным строем России.

Академические свободы в Российской Федерации 
В российской Федерации до недавнего времени законодатель использовал категорию «академические свободы». В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ настоящий Федеральный закон признан утратившим силу с 1 сентября 2013 года) к академическим свободам были отнесены свобода педагогического работника вуза излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и проводить их своими методами, а так же свобода студента получать знания согласно своим склонностям и потребностям (ст.3). Научно-педагогические работники были наделены правом пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных подразделений в соответствии с уставом и коллективным договором вуза. Они вправе самостоятельно определять содержание учебных курсов в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего и послевузовского профессионального образования, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса (ч.4 ст. 20).
В соответствии с современными исследованиями академическую свободу необходимо рассматривать так же как правовой режим вузов и субъектов образовательного процесса в сфере высшего образования, закрепленный законодательством. Смыслом академической свободы является создание оптимальных условий для выполнениями вузами своих функций, связанных с образованием и воспитанием, трансляцией культурных достижений, а так же развитием науки.
При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники могут свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, методы оценки знаний обучающихся, воспитанников. Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным образовательным учреждением (ч. 4 ст. 55 Закона РФ от 10 июля 1992 года «Об образовании», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ настоящий Закон признан утратившим силу с 1 сентября 2013 г.)  ).
С понятием свободы преподавания взаимосвязана такая категория, как академическая ответственность. Академическим свободам, в том числе свободе преподавания, корреспондирует академическая ответственность за создание оптимальных условий для свободного поиска истины, ее свободного изложения и распространения (ч. 3 ст. 3 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).

Литература 
 Зипунникова Н.Н. Свобода преподавания // Права человека. Энциклопедический словарь под ред. Е.Ф. Варвариной. - М.: Юридическое издательство НОРМА. - 2009. - С. 326-328
 Академия наук Императорская // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 Конституция Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 16-ФЗ от 22.02.2017) : принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Российская газета. – 25.12.1993 г. - №237
 Зайцев С.Ю. Конституционно-правовые гарантии свободы преподавания// Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: Белгород, 2015 ФГАОУ ВО "БелГУ"

Примечания 

Наука
Обучение